

Cinema 
 Il ritorno (Big Time) – film del 1929 diretto da Kenneth Hawks
 Big Time – film del 1977 diretto da Andrew Georgias
 Big Time – film del 1988 diretto da Chris Blu
 Big Time – film del 1989 diretto da Jan Egleson
 Big Time – film del 2000 diretto da Douglas Petrie
 Big Time – film del 2001 diretto da Jerry Heiss, Sean McHugh e Peter Toumasis
 Big Time – film del 2004 diretto da Geofrey Hildrew

Letteratura 
 Il Grande Tempo (The Big Time) – romanzo di Fritz Leiber del 1958

Musica 
 Big Time – album di Smokey Robinson del 1977, colonna sonora del film omonimo del 1977
 Big Time – singolo di Peter Gabriel del 1987, dall'album So
 Big Time – album di Tom Waits del 1988
 Big Time – traccia dell'album Amandla di Miles Davis del 1989
 Big Time – singolo di Whigfield del 1995, dall'album Whigfield
 Big Time – album degli Ultra (Kool Keith e Tim Dog) del 1996
 Big Time – traccia dell'album Broken Arrow di Neil Young del 1996
 Big Time – album di Trace Adkins del 1997
 Big Time – singolo di Big & Rich del 2003, dall'album Horses of a Different Color
 Big Time – traccia dell'album Against All Oddz degli Outlawz del 2006
 Big Time – singolo dei Big Time Rush del 2011
 Big Time – album di Angel Olsen del 2022
 Big Time Records – etichetta discografica australiana

Televisione 
 The Big Time – film  per la televisione del 2002 diretto da Paris Barclay
 Alto livello (Big Time) – episodio della terza stagione di Batman of the Future
 Il momento giusto (The Big Time) – episodio della terza stagione di Sex and the City